AL é uma abreviatura para:
 estado de Alagoas, Brasil (código ISO 3166-2:BR)
 estado de Alabama, Estados Unidos da América (código ISO 3166-2:US)
 América Latina
 Assembléia legislativa
 Albânia (código ISO 3166-1)
 Aliança Liberal - coligação oposicionista brasileira formada em 1929

Al pode referir-se a:
 símbolo químico do alumínio
 Ål, uma comuna do condado de Buskerud, Noruega

al pode referir-se a:
 Domínio de topo .al para Albânia.
 

Desambiguações de siglas